

Nederlandse personen 
 Cornelis Tromp (1629-1691), admiraal (tweede zoon van Maarten Harpertszoon Tromp)
 Frederik Cornelis Tromp (1828-1900), officier en politicus
 Jan Tromp (1949), journalist
 Maarten Harpertszoon Tromp (1598-1653), admiraal
 Solco Tromp (1874-1962), voetballer en advocaat
 Solco Walle Tromp (1909-1983), Nederlands geoloog en biometeoroloog
 Theodoor Philibert Tromp (dr.ir. Th.P. Tromp) (1903-1984), oud-vicepresident van Koninklijke Philips Electronics N.V. en oprichter van het Tromp Muziekconcours

Marine 
 Trompklasse, voor scheepsklassen vernoemd naar Maarten Harpertszoon Tromp

Overige 
 Tromp (architectuur), in een bouwwerk het overgangsstuk tussen een vierkante onderbouw en een andersoortige (bijvoorbeeld ronde) bovenbouw, zoals een koepel
 Tromp (schip, 1928), het voormalige Hr.Ms. Urania van de Koninklijke Marine
 Tromp (schip, 1938), een Nederlandse motorboot
 TROMP Percussion Eindhoven, internationaal muziekconcours, dat tweejaarlijks plaatsvindt in Eindhoven, met als wisselende centrale disciplines strijkkwartet (2004, 2008) en slagwerk / percussie (2006, 2010).
 In het Fries betekent het woord 'tromp' een koekblik
 Tromp (voornaam), een zeer zelden voorkomende Nederlandse voornaam
 Trompen, het naar buiten omvormen van metaal, bijvoorbeeld van een buis